Alberto Frezza (1989) – attore e regista italiano naturalizzato statunitense
 Andrea Frezza (1937-2012) –  regista, sceneggiatore, scrittore e intellettuale italiano
 Fortunato Frezza (1942) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giammarco Frezza (1975) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giovanni Frezza (1972) – attore e dirigente d'azienda italiano
 Luciana Frezza (1926-1992) – poetessa e traduttrice italiana
 Luigi Frezza (1783-1837) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Frezza (1906-1996) – giurista e docente italiano
 Rinaldo Frezza (1943) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista